El término pasarela (italianismo de passerella) puede referirse a:

Puente o estructura 
 Pasarela, puente pequeño (generalmente peatonal) o provisional;
 Estructuras ubicadas sobre el río Sena en Francia:
 Pasarela Debilly;
 Pasarela Léopold Sédar Senghor;
 Pasarela Simone de Beauvoir;
 Puentes ubicados en diversas ciudades de España:
 La Pasarela (Sevilla);
 Pasarela colgante de Polvorines;
 Pasarela de Delicias;
 Pasarela de la Cartuja;
 Pasarela de la Circunvalación;
 Pasarela de la desembocadura del Huerva;
 Pasarela de los Estrechos;
 Pasarela de los Pinares de Venecia;
 Pasarela de PLAZA;
 Pasarela del Agua;
 Pasarela del Bicentenario;
 Pasarela del Malecón;
 Pasarela del Museo de la Ciencia;
 Pasarela del Voluntariado;
 Pasarela giratoria Alfonso XIII;
 Pasarela Pedro Arrupe;
 Puente peatonal, puente para peatones, destinado a salvar carreteras, ferrocarriles, etc.

Transporte 
 Pasarela de acceso a aeronaves, una estructura móvil presente en los aeropuertos;
 Pasarela (ferrocarril), sistema de conexión entre los coches de un tren que permite a los pasajeros recorrerlo de lado a lado;  
 Pasarella, en los buques de vapor, puente transversal colocado delante de la chimenea.

Informática 
 Pasarela (XMPP) o pasarela o transporte, un servicio de la red de mensajería instantánea Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP);
 Pasarela de pago, servicio de un proveedor de servicios de aplicación de comercio electrónico;
 Pasarela residencial, dispositivo que conecta las infraestructuras de telecomunicaciones;
 Puerta de enlace (Gateway), un dispositivo informático.

Otros usos
 Pasarela (moda), pasillo estrecho y algo elevado, destinado al desfile de artistas, modelos de ropa, etc., para que puedan ser contemplados por el público;
 Eventos de moda en España:
 Pasarela Gaudí;
 Pasarela Cibeles;
 Pasarela de Asfalto, Luxury Edition, revista española dedicada a la moda;
 Pasarela, canción del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Referencias